HMS Hood je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hood (1859) 
 HMS Hood (1891) 
 HMS Hood (51) 

Hood